

Каменний Ключ — село, Вавозький район, Удмуртія
 Каменний Ключ — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Каменний Ключ — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Каменний Ключ — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область